Axos är ett släkte av svampdjur. Axos ingår i familjen Hemiasterellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Axos